Биткин, Борис Александрович (1903—?) — советский архитектор, член Союза архитекторов СССР.
 Биткин, Владимир Владимирович — нумизмат, составитель «Каталога монет России».
 Биткин, Владимир Иванович (Зеев Биткин, род. 1947) — молдавский советский и израильский композитор, фольклорист.
 Биткин, Сергей Алексеевич (1912—1985) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС.